Une fournaise est un ouvrage de maçonnerie voûté en rond, avec une seule ouverture par-devant, et dans lequel on fait cuire, grâce à la chaleur concentrée, le pain, la pâtisserie, etc. 
 Le piton de la Fournaise, qui culmine à 2 631 mètres, est le volcan actif de l'île de La Réunion. 
 La maison Fournaise est un ancien restaurant situé dans l'île des Impressionnistes, à Chatou dans les Yvelines, qui abrite actuellement un restaurant et un musée municipal.
 Fournaise est un roman de science-fiction de l'écrivain américain James Patrick Kelly paru en 2005.
 Le cantique des trois jeunes gens dans la fournaise est un hymne de l'Ancien Testament.
 Au Canada francophone, une fournaise désigne en toute rigueur un générateur d'air chaud, mais le terme est aussi communément utilisé pour désigner une chaudière (voir également calorifère).

Notes et références